Via Aemilia – strada romana fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido nel 187 a.C.
 Via Aemilia in Hirpinis – strada romana fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido nel 126 a.C.
 Via Aemilia Scauri – strada romana fatta costruire dal censore Marco Emilio Scauro nel 109 a.C.